Willenpart ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Willenpart (1927–1979), österreichischer Bergsteiger
 Joe Willenpart (1953–2015), österreichischer Unternehmer